Непо:
 Непо — cпортивное прозвище российского шахматиста Яна Александровича Непомнящего;
 Непо — финляндский остров в Архипелаговом море;
 Непо — населённый пункт на индонезийском острове Сулавеси;
 Непо — гора в Мозамбике.